Вудхауз (Вудхаус) () — многозначный  термин.

Фамилия 
 Вудхауз (фамилия) — английская фамилия.

Топоним 
 Вудхаус (Саут-Йоркшир) (англ.) — район Шеффилда, Англия.